Pique kan syfta på följande:

 Piké – en typ av vävnad

Geografi

Antarktis 

 Pique (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar